belgijka – polski taniec pochodzenia francuskiego
 Belgijka – obywatelka Belgii
 belgijka – inspekt dwuspadowy
 Browning FN 1910, pot. belgijka – belgijski pistolet samopowtarzalny